33-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин 2018 года проходил с 9 по 12 августа 2018 года на арене SSE Hydro в британском городе Глазго под эгидой UEG.

Общая информация 
Этот чемпионат Европы стал частью первого в истории объединённого чемпионата Европы по летним видам спорта, который включал в себя соревнования по семи видам спорта. Соревнования прошли на арене SSE Hydro, которая принимала чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015 года. На турнире были разыграны 7 комплектов наград: в командном первенстве и отдельных видах многоборья.

Расписание 
Дано западноевропейское время (UTC+0).

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Победители и призёры соревнований

Результаты

Командное многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

См. также 
 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2018 (женщины)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований

2018
Спортивная гимнастика
Август 2018 года
Чемпионат Европы по летним видам спорта 2018
2018 год в гимнастике